Detta är en lista över sjöar i Karlskrona kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Karlskrona kommun.

Lista

Karlskrona kommun
 Lista